Canning kan som auktorsförkortning betyda:

 Elizabeth U. Canning
 K. Laura Canning

Robotskapade auktorsförkortningar